Der Hochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2016 wurde am 9. und 10. Juli 2016 im Olympiastadion der niederländischen Hauptstadt Amsterdam ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen die Hochspringer aus Großbritannien mit Silber und Bronze zwei Medaillen. Als Besonderheit wurde die Bronzemedaille aufgrund von Gleichplatziertheit zweier Athleten auf Rang drei zweimal vergeben. Europameister wurde der Italiener Gianmarco Tamberi. Der Olympiadritte von 2012 Robert Grabarz belegte den zweiten Platz. Bronze teilten sich der Brite Chris Baker und der Deutsche Eike Onnen.

Bestehende Rekorde 

Anmerkung zum Europarekord:
Carlo Thränhardts oben genannter Europarekord wurde in der Halle erzielt. Inzwischen werden nach IWR 160, CR31.2 (Weltrekordkategorien) – in Verbindung mit IWR 160, CR31.13 (Hallenweltrekorde) in der Halle erzielte Rekorde als absolute Rekorde anerkannt.

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Am höchsten sprang der italienische Europameister Gianmarco Tamberi im Finale mit 2,32 m, womit er vier Zentimeter unter dem Rekord blieb. Zum Europarekord fehlten ihm zehn, zum Weltrekord dreizehn Zentimeter.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
9. Juli 2016, 14:10 Uhr

23 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 2,25 m. Genau die für ein Finale vorgesehene Anzahl von zwölf Athleten übertraf diese Marke (hellblau unterlegt). So musste das Finalfeld nicht weiter aufgefüllt werden.

Gruppe A 

Weitere in Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene Hochspringer:

Gruppe B

Finale 

10. Juli 2016, 17:00 Uhr

Weblinks 
 06–10 JUL 2016, European Championships, Results, european-athletics.com, abgerufen am 19. März 2023
 Ergebnisse Europameisterschaften Amsterdam (Niederlande), 06.07 - 10.07.2016, leichtathletik.de, abgerufen am 19. März 2023
 Men High Jump Athletics XXIII European Championships 2016 Amsterdam (NED), todor66.com, abgerufen am 19. März 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 24th European Athletics Championships Amsterdam NED 06–10 JUL 2016 Olympisch Stadion, Men High Jump, S. 708f, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 19. März 2023
 Track and Field Statistics, XXIII European Championship, Amsterdam 2016, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 19. März 2023

Videolink 
 Gianmarco Tamberi 2.32, youtube.com, abgerufen am 28. Februar 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung Manner